Rum steht für:

 Rum, ein alkoholisches Getränk

Rum heißen folgende geographischen Objekte: 
 Rùm, eine Insel der Hebriden vor der schottischen Westküste
 Rum (Tirol), Marktgemeinde in Tirol
 Rum (Ungarn), Gemeinde im westlichen Ungarn
 Rumo (Trentino), ladinisch: Rum, Gemeinde im Trentino, Italien
historisch:
 als persisch Rūm, lateinisch Rōma, für Konstantinopel, „das neue Rom“ (Hauptstadt des oströmischen Reichs), und für das vom Römischen bzw. Byzantinischen Reich beherrschte Kleinasien

 Sultanat der Rum-Seldschuken, auch Sultanat Rum, ein mittelalterlicher Staat in Anatolien
 Rumelien, auch Rum ili, der europäische Teil des Osmanischen Reiches
 Rûm, die türkische Bezeichnung für einen Griechen außerhalb von Griechenland, siehe Rhomäer
sowie:
 Rum Cove, Bucht der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Rum Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika
 Wadi Rum, ein Trockental in Jordanien
 Jabal Rum, ein Berg am Rand dieses Tals – siehe Dschabal Ram

Rum ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Rum (1890–1970), deutscher SS-Unterscharführer im Vernichtungslager Treblinka

RUM steht für:
 Radio Unerhört Marburg
 Real User Measurement in der Informatik
 Flughafen Rumjatar (IATA-Code)

rum steht für:
 Rumänische Sprache (ISO 639-2-Code)

Siehe auch:

RUM